Onderdistrict in Indonesië
 Talang Padang (Tanggamus), een onderdistrict van het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Talang Padang (Empat Lawang), een onderdistrict van het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Talang Padang (Padang Guci Hilir), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Talang Padang (Pinoraya), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Talang Padang (Talang Padang), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Talang Padang (Buay Pemaca), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Padang (Mulak Ulu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Padang (Pasma Air Keruh), een plaats in het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra